Платиналантан — бинарное неорганическое соединение
платины и лантана
с формулой LaPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Платиналантан образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа C mcm,
параметры ячейки a = 0,3974 нм, b = 1,1042 нм, c = 0,4555 нм, Z = 4,
структура типа борида хрома CrB
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре ≈1800°С  (≈1330).

Примечания 

Соединения платины
Соединения лантана
Интерметаллиды